Edin Bajrić ist der Name folgender Personen:

* Edin Bajrić (Künstler) (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Künstler
 Edin Bajrić (Fußballspieler) (* 1982), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler